Barbanza kan verwijzen naar verschillende plaatsen in de Spaanse autonome regio Galicië:

 Barbanza (schiereiland), een schiereiland
 Comarca da Barbanza, een comarca
 Río Barbanza, een rivier
 Serra da Barbanza, een gebergte